Фуэнте-ла-Рейна (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 7,5 км². Население — 49 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página oficiosa de Fuente la Reina

Муниципалитеты Кастельона